Grand Prix Formule 1 van China
 Grand Prix-wegrace van China